Frisch er et efternavn. Kendte personer med navnet er:
 Anton von Frisch (1849, Wien  1917), en østrigsk urolog  ∞ Marie Exner (1844, Wien 1925) 
 Karl von Frisch (1886, Wien  1982), en østrigsk etolog 
 Arno Frisch (* 1975, Wien), en østrigsk skuespiller 
 Céline Frisch (* 1974, Marseille), en fransk cembalist 
 Cyrus Frisch (* 1969, Amsterdam), en hollandsk filmskaber 
 (Johan) Didrik Frisch (1835, gården Charlottedal, Slagelse  1867, Florents), en dansk landskabs- og dyremaler
 Francis "Frankie" Frisch (1898, Bronx  1973), en tysk-amerikanske baseballspiller 
 (Ellen) Gyrithe Frisch, née Frisch (18661945), en dansk forfatterinde
 Hartvig (Marcus) Frisch (1893, Hillerød  1950, København), en dansk socialdemokratisk politiker
 Irene Frisch, née Bienstock,  (* 1931, Drohobycz), en forfatter af jødisk oprindelse 
 Jean-Christophe Frisch (* ?), en franske barok fløjte (tværfløjte) og dirigent; søn af cembalist Jacques Frisch 
 Jeffrey Frisch (* 1984, Brixen), en tyrolsk-canadisk alpin skiløber 
 Lore Frisch (1925, Schwindegg  1962), en tysk skuespillerinde 
 Max (Rudolf) Frisch (1911, Zürich  1991, Zürich), en schweizisk arkitekt og forfatter
 Otto (Robert) Frisch (1904, Wien  1979, Cambridge), en jødisk østrigsk-engelsk kernefysiker
 Ragnar (Anton Kittil) Frisch (1895, Christiania  1973), en norsk økonom

se også 
 Frisch Auf Göppingen, en håndbold klub fra Göppingen i Tyskland
 Frische
 noter og henvisninger 

Tyske efternavne